Корнешти има више значења:

 Корнешти
 Корнешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Корнешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Корнешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Корнешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Корнешти (Михај Витеазу), насеље у округу Клуж у Румунији
 Корнешти (Гарбау), насеље у округу Клуж у Румунији
 Корнешти (Корнешти), насеље у округу Клуж у Румунији
 Корнешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Корнешти (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Корнешти (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Општина Корнешти (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Корнешти (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији